Rafael Nadal var regerande mästare och efter denna turnering sexfaldig vinnare efter ha slagit Roger Federer med     i finalen. Det var hans sjätte titel i Franska öppna, vilket gör honom till delad etta tillsammans med Björn Borg efter antalet vinster i turneringen.

Seedning
 

 Rafael Nadal (Mästare)
 Novak Djokovic (Semifinal)
 Roger Federer (Final)
 Andy Murray (Semifinal)
 Robin Söderling (Kvartsfinal)
 Tomáš Berdych (Första omgången)
 David Ferrer  (Fjärde omgången)
 Jürgen Melzer (Andra omgången)
 Gaël Monfils (Kvartsfinal)
 Mardy Fish (Tredje omgången)
 Nicolás Almagro (Första omgången)
 Michail Juzjnyj (Tredje omgången)
 Richard Gasquet (Fjärde omgången)
 Stanislas Wawrinka (Fjärde omgången)
 Viktor Troicki (Fjärde omgången)
 Fernando Verdasco (Tredje omgången)

<ol start=17>
 Jo-Wilfried Tsonga '' (Tredje omgången)
 Gilles Simon '' (Fjärde omgången)
 Marin Čilić ''(Första omgången)
 Florian Mayer ''(Andra omgången)
 Alexandr Dolgopolov ''(Tredje omgången)
 Michaël Llodra ''(Första omgången)
 Thomaz Bellucci ''(Tredje omgången)
 Sam Querrey ''(Andra omgången)
 Juan Martín del Potro ''(Tredje omgången)
 Milos Raonic ''(Första omgången)
 Marcos Baghdatis ''(Andra omgången)
 Nikolaj Davydenko ''(Andra omgången)
 Janko Tipsarević ''(Tredje omgången)
 Guillermo García-López ''(Tredje omgången)
 Sergiy Stakhovsky ''(Tredje omgången)
 Kevin Anderson ''(Andra omgången)
</ol>

 Kval 

 Lottning 

 Finaler 

 Övre halvan 
 Sektion 1 

 Sektion 2 

 Sektion 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Första omgången
|RD2=Andra omgången
|RD3=Tredje omgången
|RD4=Fjärde omgången

|RD1-seed01=4
|RD1-team01= A Murray
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4= 
|RD1-score01-5= 
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= É Prodon
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=3
|RD1-score02-4= 
|RD1-score02-5= 

|RD1-seed03=LL
|RD1-team03= S Bolelli
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=65
|RD1-score03-4=6
|RD1-score03-5= 
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= F Dancevic
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=77
|RD1-score04-4=2
|RD1-score04-5= 

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= A Clément
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=1
|RD1-score05-3=711
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5= 
|RD1-seed06= 
|RD1-team06= F Volandri
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=69
|RD1-score06-4=4
|RD1-score06-5= 

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= M Berrer
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5= 
|RD1-seed08=26
|RD1-team08= M Raonic
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=3
|RD1-score08-4=4
|RD1-score08-5= 

|RD1-seed09=21
|RD1-team09= A Dolgopolov
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4= 
|RD1-score09-5= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= R Schüttler
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=1
|RD1-score10-4= 
|RD1-score10-5= 

|RD1-seed11= 
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=65
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=6
|RD1-score11-5= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= R Sweeting
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=77
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=0
|RD1-score12-5= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= T Kamke
|RD1-score13-1=65
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=6
|RD1-score13-5= 
|RD1-seed14= 
|RD1-team14= O Rochus
|RD1-score14-1=77
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=2
|RD1-score14-5= 

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= J Reister    
|RD1-score15-1=4
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=3
|RD1-score15-4= 
|RD1-score15-5= 
|RD1-seed16=15
|RD1-team16= V Troicki
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4= 
|RD1-score16-5= 

|RD2-seed01=4
|RD2-team01= A Murray
|RD2-score01-1=77
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7
|RD2-score01-4= 
|RD2-score01-5= 
|RD2-seed02=LL
|RD2-team02= S Bolelli
|RD2-score02-1=64
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=5
|RD2-score02-4= 
|RD2-score02-5= 

|RD2-seed03=WC
|RD2-team03= A Clément
|RD2-score03-1=66
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=5
|RD2-score03-4=4
|RD2-score03-5= 
|RD2-seed04= 
|RD2-team04= M Berrer
|RD2-score04-1=78
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=7
|RD2-score04-4=6
|RD2-score04-5= 

|RD2-seed05=21
|RD2-team05= A Dolgopolov
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4= 
|RD2-score05-5= 
|RD2-seed06= 
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=2
|RD2-score06-4= 
|RD2-score06-5= 

|RD2-seed07= 
|RD2-team07= T Kamke
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=64
|RD2-score07-4= 
|RD2-score07-5= 
|RD2-seed08=15
|RD2-team08= V Troicki
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=77
|RD2-score08-4= 
|RD2-score08-5= 

|RD3-seed01=4
|RD3-team01= A Murray
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4= 
|RD3-score01-5= 
|RD3-seed02= 
|RD3-team02= M Berrer
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=2
|RD3-score02-4= 
|RD3-score02-5= 

|RD3-seed03=21
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=3
|RD3-score03-4=4
|RD3-score03-5= 
|RD3-seed04=15
|RD3-team04= V Troicki
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=6
|RD3-score04-4='6
|RD3-score04-5= 

|RD4-seed01=4
|RD4-team01=

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser 
 Huvudlottning

Franska öppna 2011